Наганский марафон — ежегодный марафон, который проводится в Нагано, Япония. Проходит в апреле. До 1999 года был известен под названием Шинмаи (англ. Shinmai Marathon).

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт  

Марафоны Японии